.
Список R&B синглов № 1 в США в 2019 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2019 года, публикуемого американским журналом Billboard, начиная с 1942 года.

История

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2019 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2019 года